Полевой — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области России. Входит в состав Соколовского сельсовета.

Яндекс карты:https://yandex.ru/maps/geo/posyolok_polevoy/53031161/?from=api-maps&l=sat%2Cskl&ll=42.486521%2C52.818899&origin=jsapi_2_1_79&z=17

География 
Посёлок находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, к северу от реки Большая Ира, на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) к северо-западу от города Кирсанова, административного центра района.
Часовой пояс

Площадь.

Площадь посёлка Полевой составляет 0,52 км².

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 81,5 %, женщины — соответственно 18,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 % из 1352 чел.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из четырёх улиц.

1.Центральная.

2.Набережная.

3.Молодёжная.

4.Рабочая.

Примечания 

Населённые пункты Кирсановского района